„До, ре, ми” је југословенска телевизијска серија снимљена 1991. године у продукцији ТВ Скопље.

Улоге 

|-
|Наталија Куновска || Мими (1 еп.  1991)
|-
|Павел Максимовски || Воки (1 еп.  1991)
|-
|Рената Софрониевска || Марице (1 еп.  1991)
|-
|Васко Буралиев || Пепи (1 еп.  1991)
|-
|Марко Петрушевски || Симе (1 еп.  1991)
|-
|Влатко Лазаревски || Диме (1 еп.  1991)
|-
|Борче Палчевски || Климе (1 еп.  1991)
|-
|Андреја Трајковски || Аце (1 еп.  1991)
|-
|Бранко Поповски || Фрић (1 еп.  1991)
|-
|Александра Хаџи Наумова || Бисера (1 еп.  1991)
|-
|Благоја Чоревски || Ваше (1 еп.  1991)
|-
|Ђокица Лукаревски || Тасе (1 еп.  1991)
|-
|Милица Стојанова || (1 еп.  1991)
|-
|Кирил Андоновски || (1 еп.  1991)
|-
|Ненад Стојановски || (1 еп.  1991)
|-
|Силвија Стојановска || (1 еп.  1991)
|-
|Чедо Камџијаш || (1 еп.  1991)
|-
|Ангелина Иванова || (1 еп.  1991)
|-
|Стојна Костовска || (1 еп.  1991)
|-
|Ненад Милосављевић || (1 еп.  1991)
|-
|Димитар Зози || (1 еп.  1991)
|-
|Петре Прличко || (1 еп.  1991)
|-
|Тодор Николовски || (1 еп.  1991)
|}

Комплетна ТВ екипа  ▼

Спољашње везе 
 
Југословенске серије
Македонске серије